Kaashoek ist der Nachname von:

 Frans Kaashoek (* 1965), niederländischer Informatiker
 Rien Kaashoek (* 1937), niederländischer Mathematiker